Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1999/2000, waarin de club voor de tweede keer op rij kampioen werd.

Transfers
Tijdens de zomermaanden slankte Louis van Gaal zijn kern af. Barcelona nam afscheid van onder meer de Braziliaanse aanvallers Sonny Anderson en Giovanni. Ook de jonge Spanjaarden Albert Celades, Óscar en Roger García mochten andere oorden opzoeken.

Jari Litmanen was de opvallendste nieuwkomer. De Finse schaduwspits vertrok na zeven jaar Ajax naar Camp Nou. Ook de jonge Simão en Dani belandden in de zomer van 1999 in Barcelona. Daarnaast kreeg vooral jongeren uit de eigen opleiding een kans. Zo kregen onder meer Xavi, Carles Puyol en Gabri regelmatig speelkansen van Van Gaal.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1999-2000 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Nike

Transfers

Zomer

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Supercopa

Wedstrijden

Copa del Rey

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Klassement eerste groepsfase
Groep B

Klassement tweede groepsfase
Groep A

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1999
Barcelona